Muara Siban (Pulau Pinang), een plaats in Indonesië
Muara Siban (Dempo Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing